Relativnost se može odnositi na više značenja:

Fizika 
 Princip relativnosti, Galilejev koncept relativnosti 
 Teorija relativnosti, pojam koji se odnosi na posebnu relativnost i opću relativnost 
 Posebna relativnost, teorija Alberta Einsteina, Henrija Poincaréa i Hendrika Lorentza
 Opća relativnost, teorija gravitacije Alberta Einsteina

Napomena 
Termin "relativnost" ne treba brkati s pojmom relativizma, konceptom propitivanja svih univerzalnih istina.